Kruisbloem (bouwkunde), een bouwelement
Kruisbloemenfamilie (Brassicaceae), een plantenfamilie